Вавжинец Тессейр (, 10 августа 1860, Краков — 2 апреля 1939, Львов) — польский учёный французского происхождения в области геологии. Доктор философии (1885). Член-корреспондент Польской АН (1935).

Биография 
Родился 10 августа 1860 года в Кракове (ныне Малопольское воеводство, Польша).

Окончил гимназию города Тарнополя (в частности, в 1876 году окончил VI класс, в 1878 году был учеником VIII-го, его одноклассником был Евгений Олесницкий), учился во Львовском и Венском (Австрия) университетах. До 1877 года работал ассистентом в Ягеллонском университете (г. Краков). По заданию Физиографические Комиссии Польской Академии знаний осуществил научные исследования на территории Подолье, где выяснял вопрос стратиграфии и условий формирования миоценовых отложений (включая Подольские Товтры). С 1891 года работал на должности доцента кафедры палеонтологии Львовского университета. После 1-й мировой войны — вице-директор Государственного геологического института в г. Варшава (Польша). С 1925 года — профессор, с 1935 — титулярный профессор «Львовской политехники». С 1920 года также Член-корреспондент Польской АН.

Автор более 80 научных трудов, в частности, труды по геологии и тектоники Подолья, Карпат и Прикарпатья (зона Т-Т).

Умер 2 апреля 1939 года во Львове.

Примечания

Источники 
 Энциклопедия украиноведения: Словарная часть: [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко; гл. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж, Нью-Йорк: Молодая жизнь; Львов, Киев: Глобус, 1955—2003.
 Сывый Н. Тейсейр Вавринец // Тернопольский энциклопедический словарь: в 4 т. / редкол.: Г. Яворский и др. — Тернополь: Издательско-полиграфический комбинат «Збруч», 2010. — Т. 4: А—Я (дополнительный). — С. 611. — ISBN 978-966-528-318-8.
 Muzeum Geologiczne – Wawrzyniec Teisseyre
 Doktorat honoris causa dla Romana Teisseyre'a
 Magdalena Bajer, Rody uczone. Teisseyrowie, Linia lwowsko-wrocławska
 Magdalena Bajer, Rody uczone. Teisseyrowie, Linia warszawska

Геологи Польши
Умершие во Львове